Жозе Антонио Апаречидо Този Маркос (род. 13 мая 1948 года, Жау, штат Сан-Паулу, Бразилия) — прелат Римско-католической церкви.

Служил архиепископом Архиепархии Форталезы Римско-Католической Архиепископии с момента своего назначения 13 января 1999 года.

Биография 
Жозе Антонио родился 13 мая 1948 года в бразильском городе Жау штата Сан-Паулу. В семье было шесть сыновей.
Служил епископом-помощником архиепископа Сан-Сальвадор-да-Баия. В 1974 году он был рукоположен в священники.

Примечания

Ссылки 
 Official website of the Archdiocese of Fortaleza 

Википедия:Биографии современников
Религиозные деятели Бразилии